Generation X (скорочена назва Gen X) — англійський панк-рок гурт, заснований 21 листопада 1976 року Біллі Айдолом, Тоні Джеймсом та Джоном Тау.

Дискографія

Студійні альбоми 
 1978 — Generation X UK No. 29
 1979 — Valley of the Dolls UK No. 51
 1979 — Sweet Revenge (Unreleased until 1998, reissued in 2003 as a second disc for the Anthology.)
 1981 — Kiss Me Deadly (As «Gen X.»)

Альбоми компіляції 
 1985 — The Best of Generation X
 1990 — The Idol Generation  (Australia only.)
 1991 — Perfect Hits 1975-81
 2002 — Radio 1 Sessions
 2003 — Anthology

Лайв альбоми 
 1999 — Live at the Paris Theatre '78 & '81 (Reissued (and edited) in 2002 as One Hundred Punks — BBC Live In Concert.)
 2003 — Live at Sheffield
 2005 — Live

7" сингли 
 1977 — «Your Generation» b/w «Day by Day» UK No. 36
 1977 — «Wild Youth» b/w «Wild Dub» UK
 1978 — «Ready Steady Go» b/w «No No No» UK No. 47
 1978 — «King Rocker» b/w «Gimme Some Truth» UK No. 11  (released in five various album covers.)
 1979 — «Valley of the Dolls» b/w «Shakin' All Over» UK No. 23
 1979 — «Friday's Angels» b/w «Trying for Kicks» / «This Heat» UK No. 62
 1980 — «Dancing with Myself» b/w «Ugly Rash» (As «Gen X.») UK No. 62

12" сингли/EP 
 1980 — «Dancing with Myself» b/w «Loopy Dub» / «What Do You Want» (As «Gen X.») UK
 1981 — 4 EP (As «Gen X.») UK No. 60
 «Dancing with Myself» (12" versions have an extended cut.)
 «Untouchables»
 «Rock On»
 «King Rocker»
 1981 — «Dancing with Myself» b/w «Hubble, Bubble, Toil and Dubble» (As «Billy Idol and Gen X.») US

Примітки

Посилання 
 Generation X — Day by Day 
 
 [ Artist page at] Allmusic
 Discografie 

Музичні колективи, що з'явились 1976
Музичні колективи, що розпались 1981
Англійські панк-рокові гурти
Музичні гурти Лондона
Засновані у Великій Британії 1976
Зникли в Європі 1981